«Мартиг» () — французский футбольный клуб из одноимённого города, в настоящий момент существует в качестве любительского клуба, и выступает в любительском чемпионате Франции, четвёртом по силе дивизионе страны. Клуб был основан в 1921 году, домашние матчи проводит на арене «Стад Франсис Туркан», вмещающей 11 500 зрителей. В Лиге 1 «Мартиг» провёл 3 сезона, с 1993 по 1996 годы. Лучшим результатом в чемпионатах Франции, является для «Мартига» 11-е место в сезоне 1994-95.

Известные игроки 
 
  Али Бенарбия
  Даниэль Кузен
  Эрик Шелле
  Томаш Франковский
  Дмитрий Байда
  Халифа Ба
  Сильвен Н’Диай
  Селим Бен Ашур
  Эрик Кантона
  Себастьян Сансони
  Род Фанни
  Анто Дробняк

Известные тренеры 

  Кристиан Дальже
  Ив Эрбе

Ссылки 
 Официальный сайт

Футбольные клубы Франции
ФК «Мартиг»